Jan Willems (politicus) (1907-1997), ondernemer en burgemeester uit Humbeek
 Jan Willems (piraat)
 Jan Willems (architect)
 Jan Willems (voetballer)